Велигорський (також Велігурський, Вільгорський, Вельгурський)  — українське прізвище.

Персоналії 

 Олександр Велигорський — православний шляхтич, представник роду Велигорських
 Михайло Велигорський — діяч ВКЛ
 Юрій Велигорський — полковник, підкоморій володимирський, каштелян волинський.
 Іван Велигорський (1889–1955) — український мовознавець, педагог.

Див. також 
 Велигорські

Примітки 

Українські прізвища